Chaput ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Joseph Chaput (* 1944), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Philadelphia
 Marcel Chaput (1918–1991), kanadischer Politiker
 Maria Chaput (* 1942), kanadische Politikerin
 Michael Chaput (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicole Chaput (* 1943), französische Schauspielerin
 Roger Chaput (1909–1995), französischer Musiker und Künstler
 Solange Chaput-Rolland (1919–2001), kanadische Journalistin und Politikerin
 Stefan Chaput (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphane Chaput, französischer Radsportler